Stickles ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Stickles (* 1942), US-amerikanischer Schwimmer
 Peter Stickles (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Terri Stickles (* 1946), US-amerikanische Schwimmerin